Woodside kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Woodside (Californië)
 Woodside (Delaware)
 Woodside (Pennsylvania)
 Woodside (Utah)

En naar
 Woodside (Australië)
 Woodside (Cumbria)
 Woodside (Londen)
 Woodside (Jamaica), parish Saint Mary